Dahinden ist der Familienname folgender Personen:

Erwin Dahinden (1957–2012), Schweizer Militärdiplomat und Jurist
Hansheiri Dahinden (1932–2022), Schweizer Politiker und Liedermacher
Josef Dahinden (1898–1993), Schweizer Skilehrer, Schriftsteller und Filmemacher
Justus Dahinden (1925–2020), Schweizer Architekt
Martin Dahinden (* 1955), Schweizer Diplomat
Roland Dahinden (* 1962), Schweizer Komponist und Posaunist
Sabine Dahinden (* 1968), Schweizer Fernsehmoderatorin